Ferndale peut désigner plusieurs villes :

Ferndale (Afrique du Sud)

Ferndale (Australie-Occidentale)
 Ferndale (Nouvelles-Galles du Sud)

Ferndale (Ontario)

Ferndale (Californie) 
 Ferndale (Floride) 
 Ferndale (Maryland) 
 Ferndale (Michigan) 
 Ferndale (Pennsylvanie) 
 Ferndale (Washington)

Ferndale (pays de Galles)

Ferndale, dans la région de Taranaki dans l'Île du Nord